Цивика (Civica) е име на:

 Corona Civica (Гражданска корона), военна награда в Римската империя
 Секст Ветулен Цериал, първият легат на провинция Юдея; баща на консула от 106 г.
 Гай Ветулен Цивика Цериал, проконсул на Азия по времето на Домициан; брат на консула от 106 г.
 Секст Ветулен Цивика Цериал, консул 106 г.
 Секст Ветулен Цивика Помпеян, консул 136 г.
 Марк Ветулен Цивика Барбар, консул 157 г.